Джус — українське прізвище. Відомі носії:

 Джус Василь Богданович (1974—2019) — прапорщик Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Джус Володимир (1895—1964) — український промисловець у США.
 Джус Людмила Тимофіївна (1944) — українська художниця. Дружина Степана та мати Тараса Джусів.
 Джус Степан Петрович (1941) — український художник. Чоловік Людмили Джус та батько Тараса Джуса.
 Джус Тарас Степанович (1975) — український художник. Син Людмили та Степана Джусів.

Українські прізвища